

Persone
Ralph Lyford – compositore e direttore d'orchestra statunitense

Luoghi
Lyford – comunità dell'Indiana (Stati Uniti)
Lyford – villaggio dell'Oxfordshire (Inghilterra)
Lyford – città del Texas (Stati Uniti)